Glen Albyn est un des noms utilisés pour nommer le Great Glen.
 Glen Albyn est le nom d'une distillerie de whisky en Écosse.